В одиночному жіночому розряді тенісного турніру South Australian Open 1988, який проходив в рамках Туру WTA 1988, Яна Новотна здобула титул, у фіналі перемігши Яну Поспішилову 7–5, 6–4.

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

South Australian Open